Protrigea (en grec antic προτρύγαια) era un festival grec probablement relacionat amb la verema, que se celebrava en honor de Dionís anomenat Protriges, i de Posidó en diferents llocs de Grècia i de l'Àsia menor, segons Claudi Elià.

L'origen i la manera de celebrar aquest festival a la ciutat de Tir els explica Aquil·les Taci.

Referències 

Festivals de l'antiga Grècia